Grégory Notebaert	(1975-), compositeur français
 Marcel Notebaert (1924–1986), peintre belge
  (1947-), directeur général